Il doppio del torneo di tennis PTT Bangkok Open 2006, facente parte del WTA Tour 2006, ha avuto come vincitrici Vania King e Jelena Kostanić che hanno battuto in finale Mariana Díaz Oliva e Natalie Grandin 7-5, 2-6, 7-5.

Teste di serie 

 Li Ting /  Sun Tiantian (primo turno)
 Hsieh Su-wei /  Yan Zi (primo turno)

 Emma Laine /  Vladimíra Uhlířová (primo turno)
 Sania Mirza /  Tamarine Tanasugarn (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PTT Bangkok Open 2006